Michael Jensen er navnet på flere personer:

 Michael Jensen (fodboldspiller)
 Michael Jensen (formand)
 Michael Jensen (designer)